Туркмани () или ат-Туркмани () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, означающая принадлежность к туркоманам или туркменам. Ныне — фамилия.
 Туркмани, Хасан (1935—2012) — сирийский государственный деятель
 Абу Муслим ат-Туркмани (1959—2015) — один из лидеров ИГИЛ.
 Абдул-Хакк ат-Туркмани (род. 1969) — глава центра исламских исследований Швеции.
  (род. 1981) — кувейтский актёр.
  — британский астрофизик сирийского происхождения.
  (ум. 2016) — сирийский актёр.
  (род. 1961) — сирийский профессор.